Kirchl steht für:

 Kirchl (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kirchl (Karwendel), auch Kirchle, Gipfel im Karwendel, Landkreis Mittenwald, Bayern

Kirchl ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kirchl (1858–1936), österreichischer Chorkomponist
 Otto Kirchl (1902–1945), österreichischer Polizeioffizier und als Mitbegründer der Widerstandsgruppe Kirchl-Trauttmansdorff Opfer des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Kirchle